Elsässer, Elsäßer, Elsaesser, Elsaeßer ("alsacien") :
 Charles Elsaesser (1891, Strasbourg  1965, Strasbourg), homme politique français
 Jürgen Elsässer (né en 1957), journaliste allemand
 Hubert Elsässer (né en 1934, Wurtzbourg), sculpteur allemand
 Martin Elsaesser (Elsässer) (1884, Tübingen  1957, Stuttgart), architecte allemand
  (1943–2019), historien allemand du cinéma, petit-fils de Martin Elsaesser

Elsasser 
Elsasser ("alsacien") :
 Friedrich August Elsasser (1810–1845), peintre allemand 
 Walter M. Elsasser (1904, Mannheim  1991, Baltimore), un physicien allemand

Voir aussi 
 le ballon d'Alsace (, ), un sommet situé dans la partie sud de la chaîne des Vosges
 Le Nouvel Alsacien (ou Der Elsässer), ancien périodique alsacien

Patronyme allemand
Patronyme juif